Milan Páleník (né en 1977), footaballeur tchèque
 Skip Palenik (né en 1946), expert américain en analyse microscopique